Les Visiteurs est le titre de plusieurs œuvres :

Cinéma 
 Les Visiteurs du soir, film français de Marcel Carné (1942)
 Les Visiteurs, film d'Elia Kazan (1972)
 Les Visiteurs est une série de films français réalisés par Jean-Marie Poiré :
 Les Visiteurs (1993) ;
 Les Couloirs du temps : Les Visiteurs 2 (1998) ;
 Les Visiteurs en Amérique (2001), remake américain du premier film ;
 Les Visiteurs : La Révolution (2016).

Télévision 
 Les Visiteurs, série télévisée réalisée par Michel Wyn (1980)
 Les Visiteurs du mercredi, émission de télévision française pour la jeunesse diffusée les mercredis après-midi sur TF1 de  à 
 Les Visiteurs, nom des extraterrestres qui envahissent la Terre dans les séries V (1983-1985) et V (2009)
 Les Visiteurs, race d'aliens dans la série South Park.

Littérature 
 Les Visiteurs, roman de science-fiction de Clifford D. Simak (1981)
 Les Visiteurs du soi

Voir aussi